Mauves ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Mauves im Département Ardèche in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Mauves-sur-Loire im Département Loire-Atlantique in der Region Pays de la Loire
 Mauves-sur-Huisne im Département Orne in der Region Normandie
 Huisseau-sur-Mauves im Département Loiret in der Region Centre-Val de Loire

Siehe auch:
Mauve